Првенство Србије у ватерполу 2022/23. (званично Суперлига Србије) је шеснаеста сезона највишег ранга такмичења ватерпола у Србији. Сезона је почела утакмицама првог кола 11. октобра 2022. године.

Систем такмичења 

Првенство се игра у 4 дела:
Лигашки део, Део такмичења по групама 1. - 6. место и 7. - 10. место, Плеј оф и Плеј аут. Лигашки део се игра једнокружно (укупно 9 кола).

Клубови који, након лигашког дела заузму прва шест места, формираће групу која игра за пласман 1. - 6. места. У делу такмичења у групи од 1. - 6. места клубови учесници ће одиграти међусобне утакмице по принципу да је у свакој утакмици домаћин клуб који је у лигашком делу био гост а освојени бодови и постигнути голови у међусобним утакмицама у лигашком делу преносе се у такмичење у групи 1. - 6. места. Исти принцип важи и за друпу од 7. до 10. места.

Клубови који, након одиграног Такмичења по групама 1. - 6. место и 7. - 10. место у Првенству, заузму пласман од 1. - 8. места стичу право наступа у Плеј офу где ће се борити за првака Србије. Деветопласирана екипа игра бараж меч са другопласираном екипом из Прве А лиге. Псследњепласирана екипа следеће сезоне се такмичи у нижем рангу такмичења.

Клубови у сезони 2022/23.

Први део такмичења

Резултати

Табела 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2021.
Ватерполо у 2022.